All in kan syfta på:

 All in - pokerterm 
 H&M All In - hopphäst